Camille Razat (1994-), actrice française ;
 Jean-Pierre Razat (1940-), joueur français de rugby à XV.

Patronyme français